Twierdzenie Bolzana-Weierstrassa (twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów) − dotyczy ciągowej zwartości domkniętych ograniczonych podzbiorów prostej
 Twierdzenie Stone’a-Weierstrassa − dotyczy jednostajnej aproksymacji funkcji ciągłych na przestrzeni zwartej